Taibai bezeichnet:

 Taibai (太白县), Kreis der Stadt Baoji in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Taibai (Dangtu) (太白镇), Großgemeinde im Kreis Dangtu in der chinesischen Provinz Anhui
 Taibai (Heshui) (太白镇), Großgemeinde im Kreis Heshui in der chinesischen Provinz Gansu
 Taibai (Suiyang) (太白镇), Großgemeinde im Kreis Suiyang in der chinesischen Provinz Guizhou
 Taibai (Wuyuan) (太白镇), Großgemeinde im Kreis Wuyuan in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Taibai (Fufeng) (太白乡), Gemeinde im Kreis Fufeng in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Taibai (Wanzhou) (太白街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Wanzhou der chinesischen Stadt Chongqing
 Taibai Shan (太白山), Berg in der chinesischen Provinz Shaanxi